KGS steht für:
 an das Kind gerichtete Sprache, z. B. Ammensprache
 Katholische Grundschule, eine Konfessionsschule der Schulform der Grundschule
 KGS Go Server, ein Go-Server zum Online-Spielen und -Analysieren von Partien
 Kieler Gelehrtenschule, ein Gymnasium der Landeshauptstadt Kiel
 Kooperative Gesamtschule, eine in Deutschland existierende Form der Gesamtschule
 Flughafen Kos-Hippokrates (griechisch Κρατικός Αερολιμένας Κω, Ιπποκράτης), ein griechischer Flughafen auf der Insel Kos 
 Kreisgemeindeschlüssel
 Kulturgutschutz, Maßnahmen zum Schutz von Kulturgütern
 Kunstgewerbeschule, bis 1945 in Deutschland künstlerische Ausbildungsstätte der angewandten Kunst
 Som (ISO-4217-Code), die kirgisische Währung
 Flughafen Kos (IATA-Code), griechischer Flughafen auf der Insel Kos 

kgs steht für:
 kilogramm-sila,  bzw. кгс (Kraftkilogramm), die im russischen Sprachraum verwendete Abkürzung der Einheit Kilopond
 Kumbainggar (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen

Abkürzung